«José María Sánchez» puede referirse a:

Personajes 
 José María Sánchez Boix (19??-19??), historietista español.
 José María Sánchez Borbón (1918-1973), escritor panameño.
 José María Sánchez Carrión (1952-), lingüista español.
 José María Sánchez Casas (1942-2001), terrorista (GRAPO) español.
 José María Sánchez García (1975-), arquitecto español.
 José María Sánchez González (1850-1940), político mexicano.
 José María Sánchez Guerra (1959-), futbolista español.
 José María Sánchez Iznaga (1815-1887), patriota cubano.
 José María Sánchez Lage (1931-2004), futbolista argentino.
 José María Sánchez Martínez (1983-), árbitro de fútbol español.
 José María Sánchez Molledo (1958-), historiador español.
 José María Sánchez Roda (1???-19??), político español.
 José María Sánchez Rodilla (1940-), futbolista español.
 José María Sánchez Silva, desambiguación.
 José María Sánchez Silva (militar) (1951-), militar español.
 José María Sánchez Ventura (1890-1961), abogado, periodista y político español.
 José María Sánchez Verdú (1968-), compositor y director de orquesta español de música clásica.
 José María Sánchez (1949-2006), cineasta español.
 José María Sánchez (1763-1820), sacerdote católico, miembro de la Conspiración de Querétaro.
Apellido compuesto
 José María Sánchez-Silva y García-Morales (1911-2002), escritor español.
 José María Sánchez-Ventura Pascual (1922-2017), jurista y político español.
 José María Sánchez de Toca y Catalá (1942-), general de Brigada, en la reserva, del Ejército Español.